Arena – miejsce walk
 Arena – rosyjski system obrony aktywnej pojazdów pancernych
 Arena – grupa muzyczna
 Arena – album zespołu Asia
 Arena – telefon komórkowy marki LG
 Arena – 3. część gry Quake
 Arena – przeglądarka internetowa
 Arena – rzeźba na Wyspie Piasek we Wrocławiu autorstwa Jerzego Beresia
 Arena – porozumienie zakupowe
 Arena – 1. część serii gier The Elder Scrolls
 Arena − amerykański western z 1953 roku
 Arena − amerykański film akcji z 2011 roku
 Arena – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim

Obiekty:
 Galeria Handlowa Arena Gliwice w Gliwicach
 Hala widowiskowo-sportowa Arena w Poznaniu
 Arena Civica w Mediolanie
 Arena Częstochowa w Częstochowie
 Arena Legionowo w Legionowie
 Arena Omsk w Omsku
 Arēna Rīga w Rydze
 Arena Sanok w Sanoku
 Arena Ursynów na warszawskim Ursynowie 
 Arena Zagreb w Zagrzebiu
 Atlas Arena w Łodzi
 Ergo Arena na granicy Sopotu i Gdańska
 Kalisz Arena w Kaliszu
 Orlen Arena w Płocku
 Veltins-Arena w Gelsenkirchen

Miejscowości:
 Arena – miejscowość i gmina we Włoszech

Miejscowości w USA:
 Arena – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Arena – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Arena (ang. Arena Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Arena (ang. Arena Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa